

Lokalizacje

Niemcy 
 Rosenheim – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Rosenheim – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Rosenheim – stacja kolejowa w Rosenheim
 Rosenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby 
 Arthur Rosenheim – amerykański chemik
 Bernd Rosenheim – niemiecki malarz